Michael ou Mike Ellis peut faire référence à:

Michael Ellis (1967), Membre du Parlement conservateur britannique de Northampton North
 (1894–1937), soldat américain et récipiendaire de la médaille d'honneur
 (1936), lanceur de marteaux anglais
 (1958), basketteur australien
 (1973), homme politique provincial canadien
 (1946), whip en chef adjoint du principal parti d'opposition sud-africain
 (1941–2018), membre du Sénat du Wisconsin
, dramaturge et scénariste britannique
 (1962), designer américain des transports
 (1959–2014), producteur de disques panaméen
, épisode de la série télévisée britannique Monty Python's Flying Circus
 (1652–1726), bénédictin anglais
, avocat adjoint de la Maison Blanche